Die Badminton-Afrikameisterschaft 2021 fand vom 26. bis zum 28. Oktober 2021 in Kampala statt.

Medaillengewinner

Ergebnisse

Herreneinzel

Setzliste 
 Georges Paul (3. Runde)
 Adham Hatem Elgamal (Champion)
 Youcef Sabri Medel (3. Runde)
 Ahmed Salah (Finale)
 Ruan Snyman (2. Runde)
 Brian Kasirye (Viertelfinale)
 Mohamed Abderrahime Belarbi (3. Runde)
 Aatish Lubah (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Doha Hany (Finale)
 Johanita Scholtz (Champion)
 Nour Ahmed Youssri (1. Runde)
 Halla Bouksani (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Koceila Mammeri / Youcef Sabri Medel (Champion)
 Aatish Lubah / Georges Paul (Viertelfinale)
 Adel Hamek / Mohamed Abderrahime Belarbi (Viertelfinale)
 Jean Bernard Bongout / Tejraj Pultoo (Viertelfinale)

Resultate

Damendoppel

Setzliste 
 Fadilah Shamika Mohamed Rafi / Tracy Naluwooza (Halbfinale)
 Demi Botha / Deidre Laurens Jordaan (Viertelfinale)

Resultate

Mixed

Setzliste 
 Adham Hatem Elgamal / Doha Hany
 Tejraj Pultoo / Kobita Dookhee (2. Runde)
 Mohamed Mostafa Kamel / Nour Ahmed Youssri (2. Runde)
 Jean Bernard Bongout / Jemimah Leung For Sang (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mannschaften

Gruppe A

Algerien gegen Réunion

Sambia gegen Réunion

Algerien gegen Sambia

Gruppe B

Mauritius gegen Botswana

Südafrika gegen Botswana

Mauritius gegen Südafrika

Gruppe C

Ägypten gegen Ghana

Uganda gegen Ghana

Ägypten gegen Uganda

Endrunde

Viertelfinale

Mauritius gegen Uganda

Sambia gegen Südafrika

Halbfinale

Ägypten gegen Uganda

Südafrika gegen Algerien

Finale

Ägypten gegen Algerien

Endstand

Medaillenspiegel

Weblinks 
 Turnierseite

Einzelnachweise 

2021
Afrikameisterschaft 2021
Afrikameisterschaft 2021